Hans Stam (sporter) (1916-1996), een Nederlandse waterpolospeler
 Hans Stam (bestuurder), directeur van de Nederlandse Hartstichting